Красная Гора — деревня в Кулейской волости Печорского района Псковской области.

Расположена у северо-западного побережья Псковского озера. Неподалёку есть ещё ряд деревень: к северо-западу — Мартышево, далее — волостной центр Киршино.

Население 
Численность населения деревни составляет 59 жителей по состоянию на 2000 год.

Примечания

Топографические карты 
 

Населённые пункты Печорского района